kedge est un mot anglais signifiant "ancre à jet".

 AS-14 Kedge est le nom de code OTAN du missile air-sol soviétique Kh-29.

Voir aussi 
KEDGE Business School